Jan Biegański
 Krzysztof Biegański
 Łukasz Biegański
 Mieczysław Biegański
 Piotr Biegański
 Stanisław Biegański
 Stanisław Franciszek Biegański
 Stanisław Józef Biegański
 Wiktor Biegański
 Witold Biegański
 Władysław Biegański

Zobacz też 
 Guillaume Bieganski